ЛСД — акронім з літер кирилиці: Л, С, Д.

 ЛСД — диетиламід лізергінової кислоти, «еталонний» галюциноген.
 Лідер суспільної думки ( [ЛОМ]) — людина, що відрізняється високим соціальним статусом і кращою інформованістю, яка має вплив на думку інших.

Див. також 
 Лом